L'acrylique est un polymère permettant de fabriquer de nombreux produits de synthèse. 

On retrouve le mot acrylique dans :
 acide acrylique, un composé organique servant à la fabrication de matières plastiques ;
 fibre acrylique, une fibre textile synthétique ;
 peinture acrylique, une peinture basée sur des résines synthétiques ;
 verre acrylique ou plexiglas, un polymère synthétique issu du méthacrylate de méthyle.

Voir aussi 
 Polyacrylique
 Polyacrylonitrile